Руската брайлова азбука е брайлова азбука за писане на руски език. Известна е още под названието „кирилски брайл“ („брайл на кирилица“). Основава се на латинската транслитерация на кирилицата.

Съседните държави, ползващи кирилица, като например Монголия и Украйна, заимстват от руския брайл.

Азбука 
Измежду общите букви в руската брайлова система и производната ѝ българска различия има само за буквите „й“ и „ѝ“.

Препинателни знаци

Форматиране

Източници 

брайлова азбука
Брайлови азбуки